Oberwirbach ist ein Ortsteil der Stadt Bad Blankenburg im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt in Thüringen.

Geografie und Geologie 
Der höchstgelegene Ortsteil der Stadt Bad Blankenburg liegt südlich der Stadt und ist über die hinaufführende Kreisstraße K177 und über die Zubringerstraße des Ortes zu erreichen. Das auf einem Hochplateau im Thüringer Schiefergebirge angesiedelte Dorf ist mit freien Nutzflächen und hauptsächlich Wald umgeben. Unweit des Ortes befinden sich schluchtartige Abhänge.

Nachbarorte 
Nachbarorte sind nördlich Unterwirbach und Bad Blankenburg und südlich Braunsdorf.

Geschichte 
Schon seit dem 17. Februar 1286  liegt die urkundliche Ersterwähnung des hochgelegenen Thüringer Walddorfes vor. Die Dorfkirche stammt aus dem 13. Jahrhundert. Bis 1918 gehörte der Ort zur Oberherrschaft des Fürstentums Schwarzburg-Rudolstadt.

Wirtschaft 
Die Herstellung von Schieferstiften (Griffel) war ein Erwerbszweig. Es liegen mehrere Steinbrüche in der Gemarkung. Es gab und gibt begrenzte landwirtschaftliche Tätigkeiten. Die forstwirtschaftliche Arbeit dominiert.

Weblinks 

 Oberwirbach auf der Webseite der Stadt Bad Blankenburg
 Näheres zur St. Bartholomäuskirche auf romanik-thueringen.de

Einzelnachweise 

Geographie (Bad Blankenburg)
Ort im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt
Ehemalige Gemeinde (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt)
Ersterwähnung 1286
Gemeindeauflösung 1993